Tenisový turnaj ATP If Stockholm Open 2009 se konal ve dnech 19. - 25. října ve Stockholmu, v hlavním městě Švédska v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2009
Stockholm Open
Tenis ve Švédsku v roce 2009